Kannur steht für:

 Kannur, Stadt im indischen Bundesstaat Kerala
 Kannur (Distrikt), Distrikt im indischen Bundesstaat Kerala
 Kannur (Karnataka), Stadt im Distrikt Dakshina Kannada des indischen Bundesstaats Karnataka
 Kannur (Tamil Nadu), Dorf im Distrikt Tiruvallur des indischen Bundesstaats Tamil Nadu